L'intitulé hôtel de Montmorency renvoie à plusieurs hôtels particuliers parisiens ayant appartenu à la maison de Montmorency.

Rue Sainte-Avoye 
 L'hôtel de Montmorency, puis hôtel de Mesmes, construit au milieu du  pour le connétable de France Anne de Montmorency (1492-1567) par l'architecte Jean Bullant se trouvait rue Sainte-Avoye (actuelle rue du Temple) dans le . Il comprenait une galerie décorée de fresques en 1557 par Nicolò dell'Abbate ainsi qu'un appartement des bains. Théophile de Viau y habita. En 1632, François Mansart construisit une nouvelle aile sur le jardin pour le duc de Montmorency Henri II de Montmorency mais celui-ci fut exécuté la même année et ses biens furent vendus. Nicolas Fouquet, nommé par Anne d'Autriche surintendant des finances en 1653 y séjourna de 1651 à 1658. L'hôtel devint hôtel de Mesmes sous le règne de Louis XIV. Il fut transformé après 1704 par Pierre Bullet puis par Germain Boffrand. Acquis par Louis XVI en 1780 pour y installer la direction des recettes des Finances, il fut vendu en 1826 à M. Cogniet qui le fit abattre et lotit le terrain. Il n'en subsiste que quelques vestiges (façade du  sur la rue).
 L'hôtel Thiroux de Lailly, proche de l'hôtel précédent, est parfois appelé également hôtel de Montmorency car situé dans la rue de Montmorency mais n'est pas lié à la maison de Montmorency.

Boulevard des Capucines 
 L'hôtel de Montmorency, situé à l'emplacement du , boulevard des Capucines, à l'angle de la rue de la Chaussée-d'Antin, dans le , fut construit en 1769-1771 par Claude-Nicolas Ledoux pour le prince de Montmorency. Les boiseries du salon circulaire ont été remontées au musée des beaux-arts de Boston. Gravé dans le recueil de Krafft et Ransonnette (1770-1800), il fut détruit pour faire place au théâtre du Vaudeville en 1869, puis au cinéma Paramount Opéra en 1927. Sa grande salle correspond aux fondations du grand salon de l'hôtel du , dont la façade en rotonde a été conservée.
 . Acquis en 1919 par le Crédit national qui y installa ses bureaux au prix de profondes dénaturations.

Rue Notre-Dame-des-Champs 
 L'hôtel de Montmorency-Laval, situé  rue Notre-Dame-des-Champs. Il est l'objet d'une grande campagne de travaux en 2017 et 2018 afin de lui permettre d'accueillir le siège et certaines activités de la Fondation Cognacq-Jay en 2018.

Rue Saint-Marc 
 L'hôtel de Montmorency-Luxembourg, précédemment appelé hôtel de Rivié, puis hôtel Desmarets, situé , rue Saint-Marc et s'étendant jusqu'au boulevard Montmartre, dans le . Construit à l'origine en 1704 pour Thomas Rivié par Pierre Cailleteau dit « Lassurance », il appartint en 1711 au contrôleur général des finances Nicolas Desmarets de Maillebois, puis au duc de Montmorency-Luxembourg. Des modifications y furent apportées par Le Carpentier et Pierre Rousseau. Il fut gravé dans les recueils de Mariette et de Blondel. Acquis par William Thayer, armateur américain qui fit percer en 1799 le passage des Panoramas, puis modifié sous la monarchie de Juillet par Jean-Louis Grisard. Le portail fut détruit au . Il n'en subsiste que de faibles vestiges.

Rue du Cherche-Midi 
 L'hôtel de Montmorency-Bours, dit également Petit hôtel de Montmorency, situé 85, rue du Cherche-Midi : constitué en 1743 par rassemblement de plusieurs maisons, ce qui explique l'irrégularité de ses façades, cet hôtel fut acquis en 1752 par le comte Joseph-Alexandre de Montmorency (†1759), dit « comte de Montmorency-Bours », qui lui a donné son nom. C'est aujourd'hui le musée Hébert, dépendant du musée d'Orsay, et fermé depuis 2004 en attente de travaux de consolidation. Les façades sur rue sont inscrites au titre de monuments historiques.

Rue de Tournon 
 L'hôtel de Montmorency-Fosseux, au 2 & 4 rue de Tournon, était construit depuis longtemps avant d'appartenir à François d'Harville, marquis de Palaiseau  et ses sœurs: Anne de Harville, épouse de François de Béthune, comte puis duc d'Orval et Isabelle de Harville (1629-1712) épouse de François de Montmorency-Fosseux, (1614-1684) marquis de Bois-Ruffin, Thury, Fosseux, Courtalain et Baron de Neuilly.

Rue de Montmorency 
Hôtel de Montmorency ou Hôtel Thiroux de Lailly 5 rue de Montmorency. Propriété de l'État, service de la Direction générale des Finances publiques.

Notes et références

Sources 
 Alexandre Gady, Les Hôtels particuliers parisiens, Paris, Éditions Parigramme, 2008, .

Articles connexes 
 Maison de Montmorency

Montmorency
Maison de Montmorency